Ранчо ла Примавера има више значења:

 Ранчо ла Примавера, Лас Ланзас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Примавера (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику